Asemum är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Friedrich von Eschscholtz 1830. Asemum ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Asemum